M21 bzw. M 21 steht für:
 einen offenen Sternhaufen im Sternbild Schütze, siehe Messier 21
 das Scharfschützengewehr M21 (Gewehr)
 die moldauische Fernstraße Drum public național M21
 die ehemalige russische Fernstraße M21 (Russland)
 die ukrainische Fernstraße M 21 (Ukraine)
 einen Sechszylinder-Dieselmotor der Bayerischen Motoren Werke, siehe BMW M21
 einen Schuldoppeldecker der Messerschmitt Flugzeugwerke, siehe Messerschmitt M21
 Autópálya M21 (Ungarn)
 Multicar M21, Kraftfahrzeug

M-21 steht für:
 Lockheed M-21, US-amerikanisches Trägerflugzeug

M21